Mikkel Jensen (ur. 1994) – duński kierowca wyścigowy
 Mikkel Bech Jensen (ur. 1994) – duński żużlowiec